Anurida är ett släkte av urinsekter. Anurida ingår i familjen Neanuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Anurida